Cratos —  titã filho de Estige e Palas, na mitologia grega
 Kratos (God of War) —  protagonista da série de jogos eletrônicos God of War
 Operação Kratos —  táticas da polícia de Londres para lidar com terroristas suicidas

Desambiguação